Batalla d'Uji (1180) de les guerres Genpei 
 Batalla d'Uji (1184), conflicte bèl·lic a Uji, Kyoto, Japó el 1184 pel control del clan Minamoto durant les guerres Genpei 
 Batalla d'Uji (1221), batalla principal de la Guerra Jokyu al Japó